Raffaele Esposito  – cuoco italiano
 Raffaele Esposito – attore e regista italiano (1959)
 Raffaele Esposito – attore italiano (1978)
 Raffaele Esposito – vero nome di Lele, cantante italiano